Le Tournoi des champions de squash 2003 est l'édition masculine du Tournament of Champions 2003, qui est un tournoi PSA World Series. Le tournoi se déroule à Grand Central Terminal à New York du 21 au . Peter Nicol remporte le titre en battant Thierry Lincou en finale.

.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi des champions de squash

Liens externes 
 

Masculin 2003
PSA World Series 2003
Événement sportif à New York
Sport aux États-Unis en février 2003